Cody Almond (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue en tant que centre.

Carrière de joueur
Grâce à une grand-mère originaire du canton de Soleure, Cody Almond possède la nationalité suisse. Cela lui permet de revêtir le chandail de l'équipe suisse et de participer aux championnat du monde de hockey sur glace de 2015 en République tchèque.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2005-2006 || Rockets de Kelowna || LHOu ||23 ||2 ||1 ||3 ||7 ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2006-2007 || Rockets de Kelowna || LHOu ||68 ||15 ||28 ||43 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Rockets de Kelowna || LHOu ||69 ||22 ||34 ||56 ||114 ||7 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2008-2009 || Rockets de Kelowna || LHOu ||70 ||33 ||33 ||66 ||105 ||22 ||10 ||17 ||27 ||51
|-
|2009-2010 || Aeros de Houston || LAH ||48 ||7 ||11 ||18 ||77 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Wild du Minnesota || LNH ||7 ||1 ||0 ||1 ||9 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Aeros de Houston || LAH ||65 ||15 ||19 ||34 ||124 ||22 ||0 ||6 ||6 ||20 
|-
|2010-2011 || Wild du Minnesota || LNH ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Aeros de Houston || LAH ||46 ||7 ||8 ||15 ||91 ||4 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH ||10 ||1 ||0 ||1 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Genève-Servette HC || LNA|| 39|| 8|| 22|| 30|| 56|| 7|| 0|| 2|| 2|| 18
|-
|2013-2014 || Genève-Servette HC || LNA || 44|| 18|| 16|| 34|| 75|| 12|| 0|| 5|| 5|| 6 
|-
| 2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Genève-Servette HC || LNA || 20|| 5|| 6||11 ||24 ||12 || 3||6 || 9|| 16
|-
|2015-2016 || Genève-Servette HC || LNA || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Genève-Servette HC || LNA || 38 || 11 || 13 || 24 || 42 || 4 || 1 || 3 || 4 || 14
|-
|2017-2018 || Genève-Servette HC || LNA || 28 || 6 || 4 || 10 || 100 ||- || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Genève-Servette HC || LNA || 40  ||12  || 17 ||29  ||  30||- || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Lausanne HC || LNA || 41 ||9 ||12 ||21 || 46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021||  Lausanne HC || LNA || 42 || 7 || 7 || 14 || 84 || 6 || 1 || 0 || 1 || 1
|-
| 2021-2022|| Lausanne HC || LNA || 32 || 7 || 6 || 13 || 63 || - || - || - || - || -

| 25 || 2 || 0 || 2 || 26 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juillet 1989
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Rockets de Kelowna
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Lausanne HC
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018